Klosterwiese steht für:
 Klosterwiese bei Neuhaus, Landschaft im Landkreis Haßberge
 An der Klosterwiese, Naturschutzgebiet in  Sachsen